Axioma pode significar:

 Axioma, matemática e lógica

Ou diversos tipos de axiomas:

 Axiomas de Peano
 Axiomas de Zermelo-Fraenkel
 Axioma do infinito
 Axioma da potência
 Axioma da escolha
 Axioma do par

Desambiguação